Миодраг Бонджулич (; 12 октября 1917, Отань — 10 августа 1943, Предражич) — югославский партизан Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.

Биография 
Окончил основную школу в селе Глунец, работал в Чачаке пекарем. Вступил в рабочее движение города, участвовал неоднократно в стачках и забастовках. После начала войны с Германией ушёл в партизанские войска, был принят в Коммунистическую партию Югославии. В сентябре 1941 года был зачислен в Пожешскую роту Ужицкого партизанского отряда, в боях проявлял необычайную храбрость.

Был командиром 2-й пролетарской ударной бригады, участвовал во многочисленных боях в Санджаке, Черногории, Боснии и Герцеговине, Далмации, сражаясь против хорватских и итальянских фашистов, а также немецких нацистов. В ожесточённых битвах при Купресе, Яйце, Мрконич-Граде, Грахово и отражении Четвёртого и Пятого антипартизанских наступлений он добросовестно и хладнокровно исполнял приказы, проявляя мужество и доблесть. Считался одним из известнейших бомбашей 2-й пролетарской ударной бригады, а в ноябре 1942 года Верховное командование НОАЮ даже выразило ему благодарность.

Утонул 10 августа 1943 в реке Кривае (недалеко от Предражича). В памяти солдат остался как один из храбрейших борцов. 13 марта 1945 посмертно награждён званием Народного героя Югославии.

Литература 
 Народни хероји Југославије. „Младост“, Београд 1975. година.

Ссылки 
 BONDŽULIĆ MILORAD 

Югославские партизаны
Члены Союза коммунистов Югославии
Утонувшие
Коммунисты Сербии